Adlon steht für:
 Hotel Adlon, Luxushotel in Berlin
 Hotel Adlon (Film), deutscher Film von 1955
 Kalbssteak Adlon
 Seezunge Adlon
 Das Adlon. Eine Familiensaga, deutscher Fernsehfilm von 2013

Adlon ist der Familienname folgender Personen: 
 Gideon Adlon (* 1997), US-amerikanisch-deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Lorenz Adlon (1849–1921), deutscher Hotelier

 Nina Adlon (* 1972), deutsch-österreichische Opernsängerin (Sopran), Filmschauspielerin und Gesangscoachin
 Pamela Adlon (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Percy Adlon (* 1935), deutscher Filmregisseur